LDD est un sigle qui signifie :
 Livret de développement durable qui remplace le Codévi depuis le 
 Langage de définition de données
 ldd est un utilitaire Unix qui liste les dépendances logicielles
 Local Dialing Disparity, un moyen bon marché de téléphoner d'un pays à l'autre, voir  Local Dialing Disparity
 Libertair, Direct, Democratisch (autrefois Lijst Dedecker), parti belge néerlandophone, fondé en 2007 par Jean-Marie Dedecker.
 Lego Digital Designer est un logiciel de CAO pour Lego.

Abréviation en informatique